В 1954 году чемпионат мира по вольной борьбе прошёл 22-25 мая в Токийском дворце спорта в Токио (Япония).

Общий медальный зачёт

Очки команд-победительниц

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Ссылки 
 FILA Database

1954
Международные соревнования по борьбе в Японии
Международные спортивные соревнования в Токио